Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der XV. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die XV. Gesetzgebungsperiode begann am 5. Juni 1979 und endete am 18. Mai 1983. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der XV. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

Einzelnachweise 

15